Czerwińsk nad Wisłą est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Czerwińsk nad Wisłą, dans le powiat de Płońsk
 du village de Czerwińsk nad Wisłą, chef-lieu de cette gmina